Стур (значения) — топоним и фамилия.

Топоним 
 Стур () — коммуна в Норвегии.
 Папа-Стур () — остров в архипелаге Шетландских островов, Шотландия.

Фамилия 
 Стур, Стина  (род. 1982) — шведская писательница.